Tasak (narzędzie) – narzędzie kuchenne: do siekania (rąbania) mięsa lub jarzyn
 Tasak (broń) – rodzaj masywnej broni siecznej